

Aziende
 Hämmerli – azienda d'armi svizzera, dal 2006 parte della tedesca Umarex.

Persone 
 Bernhard M. Hämmerli (* 1958) – docente svizzero
 Fredy Hämmerli (* 1952) – giornalista svizzero
 Hämi Hämmerli (* 1953) – jazzista svizzero
 Heinz Hämmerli († 2014) – banchiere svizzero
 Marco Hämmerli (* 1985) – calciatore svizzero
 Samuel Hämmerli (I.) (1750-1820) – ebanista svizzero